Fornacetta ima više značenja:
 Fornacetta, Como
 Fornacetta, Pavia